Kis Albert
 Kis Albert (1664–1704) kuruc ezereskapitány
 Kis Albert (1837–1897) református lelkész

Kiss Albert
 Kiss Albert (1838–1908) református lelkész, országgyűlési képviselő
 Kiss Albert (1879 k.–1938) református esperes
 Kiss Albert (1881–1943) postafőmérnök, református lelkész
 Kiss Albert (1953) római katolikus pap